Das Schaufelstück ist:

 Ein Stück Schweinefleisch, siehe Teilstücke des Schweinefleischs#Vorderkeule
 Ein Stück Rindfleisch, siehe Teilstücke des Rindfleischs#Vorderkeule